Lhip hop è un movimento artistico e culturale nato a New York nel XX secolo

Danza 
 Danza hip hop – tipo di danza nata all'interno dell'omonimo movimento
 Moda hip hop – stile di moda nata all'interno dell'omonimo movimento

Informatica 
 HipHop for PHP – software

Musica 
 Hip hop – genere musicale nato all'interno dell'omonimo movimento
 Hip Hop – singolo di Royce da 5'9" del 2003
 Hip-hop – singolo di Magdolna Rúzsa del 2007

Televisione 
 Hip Hop TV – rete televisiva italiana